Un répartiteur peut désigner :
 un répartiteur téléphonique, lieu situé dans le central téléphonique où se font toutes les connexions d'un réseau ;
 un répartiteur de services d'urgence est une personne qui s'occupe des appels d'urgence (911 en Amérique du Nord)  
 un collecteur d'admission, organe du moteur servant à lui fournir de l'air pour la combustion ;
 un répartiteur d'antenne, accessoire de distribution qui répartit le signal terrestre en direction de plusieurs prises ;
 un répartiteur pharmaceutique, grossiste en médicaments en France
 un répartiteur de frais de chauffage (RFC) est un appareil fixé sur des émetteurs de chaleur (radiateurs) qui intègre dans le temps la différence de température entre la surface de l'émetteur en un point spécifique et la température ambiante.